Месторождение Таёжное — железорудное месторождение в Нерюнгринском районе Южной Якутии.

История 

Таёжное месторождение было разведано еще в СССР, однако, его разработка не началась.

В 2013—2014 годах планируется постройка Таёжного ГОКа с проектной мощностью в 20,1 миллионов тонн руды в год. Постройка Таёжного ГОКа станет началом освоения месторождений Южной Якутии.

Геология 
В месторождении содержатся 19 видов минералов, включая Варвикит, Ссайбелиит, Дюмортьерит и другие минералы.

Примечания 

Нерюнгринский район
Месторождения Якутии